Razend (boek), boek van Carry Slee
 Razend (film), film gebaseerd op het boek.